Mauschwitz steht für:

 Mauschwitz, Ortsteil der Stadt Löbau im sächsischen Landkreis Görlitz in der Oberlausitz
 Mauschwitz (Adelsgeschlecht), ein schlesisches Adelsgeschlecht

Mauschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Martin von Mauschwitz (* 1961), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator 
 Maximilian von Mauschwitz (* 1716 oder 1717–1781), preußischer Generalmajor
 Karl Maximilian von Mauschwitz (1795–1868), preußischer Generalleutnant
 Karl Maximilian Ferdinand von Mauschwitz (1730–1792), preußischer Staatsminister